

Letteratura 
Le avventure di Huckleberry Finn (Adventures of Huckleberry Finn o The Adventures of Huckleberry Finn) – romanzo di Mark Twain del 1884

Cinema
Le avventure di Huckleberry Finn (The Adventures of Huckleberry Finn) – film del 1939 diretto da Richard Thorpe
Le avventure di Huckleberry Finn (Die Abenteuer des Huck Finn) – film del 2012 diretto da Hermine Huntgeburth

Televisione 
Le avventure di Huckleberry Finn (Huckleberry no bōken) – serie televisiva anime del 1976 diretta da Hiroyoshi Mitsunobu
Le avventure di Huckleberry Finn (The Adventures of Huckleberry Finn) – film del 1978 diretto da Jack B. Hively
Le avventure di Huck Finn (The Adventures of Huck Finn) – film del 1993 diretto da Stephen Sommers

Altro 
Le avventure di Huckleberry Finn – musical prodotto in due versioni, una nel 1974 e l'altra nel 1993

Pagine correlate 
Huckleberry Finn (disambigua)
Le avventure di Huck Finn
The Adventures of Huckleberry Finn